Het ATP-toernooi van Rome 2003 (met de officiële naam Telecom Italia Masters) vond voor de 60e keer plaats van 5 tot en met 11 mei 2003. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in de Italiaanse hoofdstad Rome.

In de enkelspelfinale was de Spanjaard Félix Mantilla te sterk voor de Zwitser Roger Federer. In de eindstrijd van het dubbelspel versloeg het Australische koppel Wayne Arthurs/Paul Hanley het Franse duo Michaël Llodra/Fabrice Santoro.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome